Wojciech "Wojtek" Wolski, född 24 februari 1986 i Zabrze, Polen, är en polsk-kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för KHL-klubben Torpedo Nizjnij Novgorod. Wolski har tidigare spelat för Colorado Avalanche, Phoenix Coyotes, New York Rangers, Florida Panthers och Washington Capitals. Han var under stora delar av säsongen 2009–10 den spelaren i NHL som hade högst procentsats i antal gjorda mål på straffar.

Wolski valdes i första rundan som 21:e spelare totalt i NHL-draften 2004. Hans bästa säsong rent poängmässigt är från 2009–10 då han noterades för 23 mål och 42 assist för totalt 65 poäng på 80 spelade matcher.

Han har tidigare representerat Brampton Battalion i OHL där han har svarat för ett flertal rekord.

11 juli 2012 skrev Wolski på för Washington Capitals. Kontraktet sträcker sig ett år.

Statistik

Klubbkarriär

Källor

Kanadensiska ishockeyspelare
Polska ishockeyspelare
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Phoenix Coyotes
Spelare i New York Rangers
Spelare i Connecticut Whale
Spelare i Brampton Battalion
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Kanada
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018
Män
Födda 1986
Levande personer
Personer från Zabrze
Spelare valda i NHL Entry Draft 2004
Spelare valda av Colorado Avalanche i NHL Entry Draft